Nulato steht für:
 Nulato (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Nulato Hills, einen Gebirgszug in Alaska
 Nulato River, einen Fluss in Alaska